Jussi Halme (né le  à Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 ||Tappara Tampere ||Jr. C SM-sarja ||32 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Tappara Tampere ||Jr. B SM-sarja ||34 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Tappara Tampere ||Jr. B SM-sarja ||33 ||3 ||8 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Tappara Tampere ||Jr. A SM-Liiga ||36 ||2 ||7 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Tappara Tampere ||Jr. A SM-Liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Tappara Tampere ||Jr. A SM-Liiga ||42 ||3 ||11 ||14 ||22 ||9 ||0 ||3 ||3 ||8
|-  
| 2001-2002|| Pioneers de l'Université de Denver || NCAA ||12 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2002-2003|| Pioneers de l'Université de Denver || NCAA ||39 ||1 ||9 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2003-2004|| Pioneers de l'Université de Denver || NCAA ||38 ||2 ||11 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005|| Pioneers de l'Université de Denver || NCAA ||40 ||3 ||11 ||14 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||KooKoo Kouvola ||Mestis ||10 ||2 ||9 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Tappara Tampere || SM-liiga ||15 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006||Espoo Blues || SM-liiga ||12 ||0 ||1 ||1 ||6 ||9 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2006-2007 ||Sport Vaasa ||Mestis ||8 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Södertälje SK ||Allsvenskan ||21 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Tappara Tampere || SM-liiga ||56 ||1 ||12 ||13 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Tappara Tampere || SM-liiga ||58 ||5 ||14 ||19 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Tappara Tampere || SM-liiga || 56|| 7|| 12|| 19|| 30|| 6|| 1|| 0||1 || 20
|-
| 2010-2011|| Tappara Tampere || SM-liiga || 30|| 1|| 8|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Tappara Tampere || SM-liiga || 44|| 4|| 3|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || LeKi || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Tappara Tampere || SM-liiga || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2012-2013|| LeKi || Mestis || 25|| 0|| 9|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| LeKi || Mestis ||17 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014|| SaiPa Lappeenranta || Liiga ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014|| JYP Jyväskylä || Liiga ||23 ||3 ||2 ||5 ||20 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-

Références 

Naissance en août 1980
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Södertälje SK
Joueur du KooKoo Kouvola
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du JYP Jyväskylä
Naissance à Nokia
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver